Le régiment de Castellas est un régiment d’infanterie suisse  du Royaume de France créé en 1672.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Pfiffer
  : renommé régiment de Hessy
  : renommé régiment de Burky (Bourguy)
 1737 : renommé régiment de Tschudy
  : renommé régiment de Vigier
  : renommé régiment de Castellas
  : renommé  d’infanterie de ligne
  : licencié

Colonels et mestres de camp 
  : François Pfyffer de Wyher, brigadier le , maréchal de camp le , †  âgé de 55 ans
  : Gabriel Hessy, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : Joseph Protais de Burky, brigadier le , † 
  : Tschudy
  : François Joseph Guillaume de Vigier de Steinbrüg, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , †  
  : Rodolphe de Castellas, déclaré brigadier le  par brevet expédié le  mai, maréchal de camp le , lieutenant général le

Équipement

Historique des garnisons, combats et batailles du régiment

Régiment de Pfyffer 
Combats de la guerre de Hollande :
 1673 : siège de Maastricht ( - )
 1674 : bataille de Seneffe () où le colonel est blessé
 1676 : siège d’Aire (juillet)
 1677 : bataille de Cassel (du 10 au ), siège de Saint-Omer (fin mars - )

8 drapeaux, dont un blanc Colonel, « & croix blanche, avec une Annonciation au milieu », et 7 d’Ordonnance, « à flâmes bleues, jaunes & blanches par opposition & croix blanches ».

Régiment de Hessy 
Lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le régiment est intégré à l’armée des Flandres :
 bataille de Walcourt (1689). Sous les ordres du Louis de Crevant maréchal d'Humiéres.
 bataille de Fleurus (1690). Sous les ordres du maréchal François-Henri de Montmorency-Luxembourg.

En 1692 le régiment passe à l'armée des Alpes sous les ordres de Nicolas de Catinat :
 bataille de La Marsaille (1693). Pendant la bataille le régiment défend Pignerol face aux troupes du Victor-Amédée II de Savoie.

À la suite de cette bataille, le régiment est rappelé dans les Flandres où il fait le siège de la ville d'Ath en 1697.

Pendant la guerre de Succession d'Espagne :
 le régiment bat les troupes hollandaises à Nimègue.
 bataille d'Ekeren (1703).
 défense de la ville de Landau en (1704).
 prend part la prise de Gibraltar (1705).
 brise le siège espagnol de la ville de Badajoz.
 bataille d'Almansa (1707). 
 bataille de Denain (1712) sous les ordres du maréchal Claude Louis Hector de Villars.

En 1719, pendant la guerre de la Quadruple-Alliance, le régiment traverse les Pyrénées et entre en Catalogne sous les ordres du maréchal Jacques Fitz-James de Berwick.
 prise de Fuenterrabia.
 prise de San Sebastián.

Régiment de Vigier 
À partir de 1743, le régiment fait partie de l'armée des Alpes et participe aux combats suivants de la guerre de Succession d'Autriche :
 attaque du retranchement du fort du mont Alban.
 attaque de Villefranche-sur-Mer.
 défaite à la bataille de Plaisance.
 bataille de Tridone (pertes 500 hommes).
 siège de Vintimille (pertes 180 hommes).

Régiment de Castellas 
Le , le lieutenant général Rodolphe de Castellas est nommé colonel propriétaire du régiment. Sous son commandement, pendant la guerre de Sept Ans, le régiment de Castellas s’est battu à :
 1757 : campagne en Thuringe sous les ordres de Charles de Rohan-Soubise.
 1757 : bataille de Rossbach. 
 1758 : retraite vers le Rhin sous les ordres du duc de Broglie.
 1758 : campagne en Hesse sous les ordres de Charles de Rohan-Soubise. 
 1758 : bataille de Lutzelberg.
 1759 : bataille de Bergen. 
 1760 : Bataille de Corbach.
 1761 : combat de Neuhaus.

En 1774 le régiment prend ses quartiers au camp de Fontoy.

De 1774 à 1791 le régiment ne combattra dans aucune guerre. Il est pendant cette période stationné au camp de Fontoy où il surveille la frontière du Luxembourg. Le , le régiment tient garnison dans la ville de Verdun.

66 régiment d'infanterie de ligne 
Le régiment, à la suite du décret du , perd sa dénomination « de Castellas » et son règlement particulier de régiment « suisse ». Il est renommé  d’infanterie de ligne.

Le , le régiment est mis en garnison à Metz. Il fait alors partie de l’armée du Nord, sous les ordres du général Rochambeau, il cantonne dans son intégralité le  à Villers-Pol. 
À la suite de la prise des Tuileries en 1792 et la résistance des gardes suisses, le régiment (encore essentiellement composé de Suisses) est pour la première fois de son histoire dissous le  à Troyes. Les hommes qui souhaitaient rester au service de la France furent pour l'essentiel (500 hommes) versés dans la légion de Luckner.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Pinard, Chronologie historique-militaire, tomes 4, 5, 6 et 8, Paris 1761, 1762, 1763 et 1778
 Louis Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française, t. 4, 1876, p. 351 à 357

Articles connexes 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Castellas)
 Régiments étrangers au service de l'Ancien Régime
 Drapeaux et uniformes des régiments étrangers au service de l'Ancien Régime

Lien externe 
 Planche d’infanterie étrangère de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr sur l’Ancien Régime (voir )

Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime
Unité militaire suisse
Unité ou formation militaire créée en 1672
Unité ou formation militaire dissoute en 1792